Michael Taylor Hicks (n. 1976), cestista panamense
 Michael Hicks (n. 1983), cestista statunitense naturalizzato polacco